Валье-де-Вильяверде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 19,5 км². Население — 375 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Кантабрии